Stilpnogaster är ett släkte av tvåvingar. Stilpnogaster ingår i familjen rovflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rovflugor
Stilpnogaster